Butan is geen bestaand woord. Misschien zoekt u: 
Bhutan - een land in Azië
Butaan - een brandbaar gas